Czubra – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Czubra – szczyt górski na Antarktydzie